TRA steht für:
 Taiwan Railway Administration, Eisenbahnverwaltung der Republik China (Taiwan)
 Taiwan Relations Act, vom US-Kongress erlassenes Gesetz
 Technische Regeln für Aufzüge
 Technischer Regierungsamtmann/-amtfrau, Amtsbezeichnung für Beamte im gehobenen technischen Dienst in Deutschland
 Technology related anxiety; siehe Technophobie
 Temporary Reserved Airspace, siehe Flugbeschränkungsgebiet
 Theory of Reasoned Action, siehe Theorie des überlegten Handelns
 Thermischregenerative Abgasreinigung, ein Abgasreinigungsverfahren
 Tonfrequenz-Rundsteueranlagen, siehe Rundsteuertechnik #Analysemöglichkeiten
 Transavia Airlines, niederländische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Tripoli Rocketry Association einen Verband für High-Power-Raketen
 Thrombopoetin-Rezeptor-Agonisten, Wirkstoffgruppe zur Behandlung von Thrombozytopenien

TrA steht für:
 Triangulum Australe, das Sternbild Südliches Dreieck in der Nomenklatur der Fixsterne
 Truppenamt, siehe Heeresamt

tra steht für:
 Tirahi (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

Siehe auch:
 Traa
 Trah
 DRA

Abkürzung